Arthur Nordlie – politico, arbitro di calcio e dirigente sportivo norvegese
 Einar Nordlie – calciatore norvegese
 Tom Nordlie – allenatore di calcio norvegese